Парубець — українське прізвище.

 Парубець Анатолій Григорович (1964—1984) — сержант Радянської Армії, учасник війни в Афганістані.
 Парубець Сергій Сергійович (1995—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.